Hexi peut désigner :
 Le district de Hexi, subdivision du centre de la municipalité de Tianjin en Chine ;
 Le District de Hexi, à Sanya.
 Le corridor du Hexi, route historique faisant partie de la route de la soie.